Herzlich lieb hab ich dich, o Herr est un choral luthérien de Martin Schalling composé à Amberg en 1569 et imprimé en 1571, se rapportant au Psaume 18:3. Plusieurs œuvres de musique baroque sont basées sur ce choral :

Herzlich lieb hab ich dich, o Herr (SWV 348), concert spirituel de Heinrich Schütz
Herzlich lieb hab ich dich, o Herr (SWV 387), motet de Heinrich Schütz
Herzlich lieb hab ich dich, o Herr (BuxWV 41), cantate de Dietrich Buxtehude
Herzlich lieb hab ich dich, o Herr (BWV 340), prélude de choral de Johann Sebastian Bach
Herzlich lieb hab ich dich, o Herr (BWV 1115), canon de Johann Sebastian Bach

Bach fait aussi usage de ces paroles dans le choral final de la Passion selon saint Jean, et dans les cantates Es erhub sich ein Streit (BWV 19), Man singet mit Freuden vom Sieg (BWV 149) et Ich liebe den Höchsten von ganzem Gemüte (BWV 174).